Junri Namigata era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile  del torneo di tennis Beijing International Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Hsieh Su-wei che ha battuto in finale Kurumi Nara 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Tamarine Tanasugarn (secondo turno, ritiro)
  Chan Yung-jan (primo turno)
  Erika Sema (primo turno)
  Nina Bratčikova (primo turno)

 Tetjana Lužans'ka (semifinali)
 Han Xinyun (secondo turno)
 Caroline Garcia (secondo turno)
 Zarina Dijas (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Beijing International Challenger 2011